Akira Ishida, acteur et comédien de doublage ;
 Ishida Akira, joueur de go.